Le township Blair  est un township situé dans l’État américain du Michigan. Sa population est de  en 2010.

Township au Michigan
Comté de Grand Traverse